Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Введенский храм) — русский католический храм византийского обряда в Монреале, провинция Квебек в Канаде, принадлежат к Русскому апостолату в Зарубежье в традиции Русской католической церкви византийского обряда.

История 
Основана, в связи с прибытием в Канаду русских Ди Пи после Второй мировой войны, по инициативе французского иезуита иеромонаха Иосифа Леди (Joseph Ledit) s.j., преподававшем в университете Монреаля социологические и философские дисциплины, специализируясь на советологии и антикоммунизме.

Старостой общины стал русский эмигрант В. Болдырев.

В 1951 году в Канаду был назначен иезуит Роман Каккютти s.j., римлянин, с большим опытом работы среди русских в беженских лагерях Европы. Священник написал диссертацию: «Миросозерцание и нравственный облик советского человека в 1935—1945 гг».

В 1956 году поздравление в связи с началом строительства церкви прислал из Бельгии Апостольский визитатор для русских и белорусских католиков византийского обряда в эмиграции епископ Болеслав Слосканс.

В 1959 году храм был освящен Полномочным визитатором для русских католиков византийского обряда находящихся за границей епископом Андреем Катковым. В это же время приход возглавил итальянский иезуит Пьетро Леони s.j.

В 1971 году под руководством Леони проведены работы по расширению храма, сам настоятель выполнял работу каменщика, штукатура, маляра

Настоятели 
 Иосиф Леди s.j.
 Пьетро Леони s.j.

Примечания

Ссылки 
 Страничка прихода

Литература 
 Колупаев В. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Монреале
Монреаль
Иезуиты в Русском зарубежье
Русские в Канаде
Грекокатолические храмы Канады
Храмы Монреаля
Культовые сооружения, построенные в 1959 году
Появились в 1950-е годы в Канаде